Persoon
 Pancho Villa, een Mexicaanse revolutionair
 Pancho Villa (bokser), een Filipijns bokser (Francisco Guilledo)
Geschiedenis
Pancho Villa-expeditie, een Amerikaanse actie tegen Pancho Villa
Film
The Revenge of Pancho Villa, een Amerikaans film uit 1936
Plaats
Villa Pancho, een plaats in de Amerikaanse staat Texas